UEFA Superkup 2022. bilo je 47. izdanje UEFA Superkupa. Utakmicu su igrali Real Madrid (osvajač UEFA Lige prvaka 2021./22.) i Eintracht Frankfurt (osvajač UEFA Europske lige 2021./22.). Utakmica je igrana 10. kolovoza 2022. na Olimpijskom stadionu, Helsinki, Finska. Utakmica je repriza finala Kupa prvaka 1960. u kojem je Real Madrid pobijedio Eintracht Frankfurt 7:3.

Real Madrid pobijedio je Eintracht Frankfurt 2:0 te je tako postao treći klub u povijesti koji je osvojio UEFA Superkup rekordnih pet puta (prva dva kluba bili su Barcelona i Milan).

Momčadi

Utakmica

Detalji 
Real Madrid bit će „domaćin” iz administrativnih razloga.

Statistike

Izvori

Vidi još 
 Finale UEFA Lige prvaka 2022.
 Finale UEFA Europske lige 2022.

Vanjske poveznice 
 Službena web-stranica

 2022.
Međunarodna nogometna natjecanja u Finskoj
Šport u Helsinkiju